Termenul Bihar poate însemna:

 Comitatul Bihar, parte a Regatului Ungar
 Statul Bihar, din India